Североольденбургский диалект () — немецкий диалект, принадлежащий к нижнесаксонским диалектам. Распространён в Ольденбурге, Дельменхорсте, Аммерланде, Везермарше и в южной части Фрисландии. В целом территория распространения диалекта совпадает с территорией бывшего графства Ольденбургского.

Диалект входит в состав ольденбургского. Считается, что североольденбургский сохранил произношение языка Ганзы лучше всего, а некоторые писатели считали диалект самым чистым нижнесаксонским. Тем не менее, в самом диалекте от местности к местности существуют некоторые различия в произношении (например, wi sünd и wi sund, Keuh и Keih) и лексике. Внутреннего членения на местные диалекты не проведено.

Литература 
 Gerold Meiners: Plattdüütsch in sess Weken, een Leer-un Lääsbook för Anfänger un Kunnige. Isensee Verlag, Oldenburg.
 Gerold Meiners: Weltliteratur in Platt. Isensee Verlag Oldenburg.

Диалекты нижненемецкого языка
Немецкие диалекты в Германии
Диалекты Нижней Саксонии